María Luisa, Princesa Czartoryska, de nacimiento Condesa Krasińska (en polaco: Maria Ludwika Joanna Julia Hrabina Krasińska) fue una condesa polaca, importante heredera, terrateniente, y coleccionista de arte. Por su matrimonio con el príncipe Adam Ludwik Czartoryski se convirtió en princesa Czartoryska.

Biografía 
Nació el 24 de marzo de 1883 en Varsovia, Polonia, hija única del conde Ludwik Józef Krasiński y la condesa Magdalena Zawisza-Kiezgajłło. Pasó su infancia entre Varsovia, Polonia, y Rohatyn, Ucrania. Por parte de su padre era nieta del conde Augusto Krasiński y la condesa Joanna Krasińska, por parte de su madre era nieta del conde Jan Kazimierz Zawisza-Kiezgajłło y de la condesa María Apolonia Kwilecka.

Como hija única, heredó una gran herencia de su padre; su madre, la condesa María Magdalena, heredó de su padre una gran fortuna en Bielorrusia, y una fortuna considerable después de la muerte de su segundo esposo el príncipe Mikołaj Radziwiłł.

Toda esta dote fue traída por María Luisa al patrimonio de su esposo el príncipe Adán Luis Czartoryski, que lo ayudó a mantener su patrimonio históricamente importante, pero financieramente fatal, entre los que se encontraban el Hotel Lambert en París; las propiedades de Sieniawski, que consisten en el Palacio Czapski y una propiedad de tierras en Sieniawa, que debían mantener el Museo Czartoryski y Biblioteca Czartoryski en Cracovia; el mayorazgo de Gołuchów, que consistía en una pequeña finca, que debía conservar el castillo y el museo en Gołuchów. Además de bienes inmuebles, Maria Ludwika poseía importantes colecciones históricas y obras de arte, que depositó en el Museo Czartoryski en Cracovia.

También heredó de su madre no solo el instinto del ahorro, sino también la caridad y la generosidad para los pobres y los enfermos, apoyó a muchas instituciones de caridad, contribuyó a la reconstrucción de varias iglesias y, sobre todo, visitó personas, ayudándolas. Nunca rechazó a quien acudía a ella por ayuda.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 31 de agosto de 1901 en Varsovia con el príncipe Adán Luis Czartorzski, hijo de Ladislao, príncipe Czartoryski y su segunda esposa la princesa Margarita de Francia, tuvieron siete hijos:

 Princesa Margarita Isabel Czartoryska (17 de agosto de 1902 - 8 de marzo de 1929), se casó con el príncipe Gabriel María de las Dos Sicilias, tuvieron un hijo.

 Princesa Isabel Blanca (1 de septiembre de 1905 - 18 de septiembre de 1989), casada con el conde Esteban Adam Zamoyski, Dama de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta, con descendencia.

 Príncipe José Augusto Czartorizki  (20 de octubre de 1907 - 1 de julio de 1946) casado con la princesa María de los Dolores de las Dos Sicilias. Con descendencia.

 Princesa Ana María Yolanda (6 de enero de 1914 - 26 de noviembre de 1987 en Lima ) casada con el príncipe Władysław Alojzy Radziwiłł.

 Príncipe Ladislalo Pedro (30 de agosto de 1918 - 19 de abril de 1978) casado con Elizabeth York. Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta.

 Princesa Teresa María (1 de julio de 1923 - 5 de noviembre de 1967) casada con Jan Groda-Kowalski.

 Príncipe Luis Adán (14 de diciembre de 1927 - 24 de septiembre de 1944).

Primera Guerra Mundial 
En 1914 su esposo el Príncipe Czartoryski se unió al ejército austrohúngaro, y se tuvo que hacer cargo de la gestión del patrimonio de la familia, entre ellos el Museo Czartoryski. Para asegurar sus colecciones durante la guerra transfirieron las obras más preciosas a Dresde. A pesar de todo, ciertas piezas del museo fueron confiscadas por las tropas rusas cuando entraron en la Polonia austriaca.

Después de la guerra, hubo algunas dificultades para recuperar los objetos debido a la preocupación por los disturbios en Polonia, las autoridades alemanas buscaron mantener las obras de arte aseguradas en su territorio y el príncipe Adán Luis tuvo que luchar durante dos años en negociaciones para obtener la repatriación de sus colecciones a Varsovia, el Tratado de Riga de 1919 que preveía la devolución de los artículos saqueados, esto ayudó a reensamblar la colección; en 1920 obtuvieron la devolución de los objetos confiscados por los rusos durante su ocupación de Polonia, por otro lado, en 1931, también recuperaron una gran cantidad de libros y objetos de Pulawy confiscados por los rusos a su familia después de la insurrección de noviembre de 1830.

Su esposo, se enfermó en la década de 1930 y murió el 26 de junio de 1937 a causa de una infección pulmonar en Varsovia, Polonia, a partir de ese momento la Princesa María Luisa se hizo cargo de toda la propiedad junto con sus hijos.

Segunda Guerra Mundial 
Antes de la guerra, la princesa María Luisa aseguró los objetos más valiosos de la colección Gołuchów (de la que era la curadora en nombre de su hijo el príncipe Ladislao) hasta donde pudo, llevándolos a Varsovia. Los guardó en el sótano de la casa en Kredytowa, pero los alemanes se dieron cuenta y los robaron. Fue amenazada de ser enviada al campo de concentración con los niños más pequeños. Los objetos robados fueron transferidos al Museo Nacional de Varsovia, desde donde fueron llevados a Alemania.

El estallido de la guerra encontró a la princesa María Luisa en Rohatyn, Ucrania, donde tuvo que huir de las tropas soviéticas. Su segundo hijo, el príncipe Ladislao, no pudo escapar a tiempo y fue enviado a Siberia (de donde escapó con el Ejército de Anders). La princesa María Luisa pasó la mayor parte de la guerra en Varsovia con sus dos hijos más pequeños, los príncipes Teresa y Luis. Durante el levantamiento de Varsovia, la princesa Teresa trabajó como enfermera, y el príncipe Luis luchó en las filas del ejército local y murió en el Proceso de pacificación de Mokotów. La princesa Isabel (Iza) logró huir a Italia y luego a Francia, luego con su familia a Brasil, junto con la princesa Yolanda. El príncipe Agustín, gracias a la influencia de su esposa, fue a España.

Exilio y muerte 
Después de la guerra, la princesa María Luisa trató de asegurar los restos de sus propiedades. Mantuvo la propiedad del Museo y Biblioteca Czartoryski en Cracovia, pero el estado se hizo cargo de ellos, nombró a su primo, el príncipe Vladimir Czartoryski, como tutor en representación del dueño, que entonces era el hijo de Agustín, Adam Karol, que vivía en España.

Muchas de sus propiedades fueron confiscadas, en 1947 condiciones de empeoramiento decidió abandonar Polonia. Sus últimos años vivió entre en París, donde su yerno el conde Stefan Zamoyski, se encargó de la renovación y el alquiler del devastado Hotel Lambert, y una modesta villa en la Costa Azul en Cannes, que adquirió en la década de 1920 donde murió el 23 de enero de 1958.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Polonia del siglo XX
Fallecidos en Cannes
Polacas del siglo XX